«И придет день…» — советский двухсерийный телефильм 1979 года снятый на киностудии «Молдова-фильм» режиссёра Михаила Израилева.

Сюжет 

Кирилл Руснак — председатель Совета колхозов одного из районов Молдавии — дальновидный руководитель, решающий важные проблемы, связанные с агропромышленной интеграцией.

В ролях 
 Богдан Ступка — Кирилл Мефодьевич Руснак
 Николай Тимофеев — Лукреций Иванович Куркулёв
 Аристарх Ливанов — Михаил Георгиевич, секретарь райкома
 Пётр Баракчи — Пётр Александрович Унгуряну
 Светлана Орлова — Катя
 Любовь Рыбалко — Ленуца
 Юрий Кузьменко — Коля
 Мария Сагайдак — Оксана
 Ёла Санько — Мария
 Иван Сидоров — Игнат
 Домника Дариенко — Куркулева
 Владимир Цесляк — Бадя Штефан
 Андрей Ковзун — внук Куркулева
 Илие Гуцу — тракторист
 Пётр Паньковский — снабженец
 Борис Зайденберг — научный сотрудник
 Альберт Акчурин — Ильин, художник-реставратор
 Владимир Гинзбург — Александр Анатольевич, директор института
 Бэно Аксёнов — журналист
 Мефодий Апостолов — директор комбикормового завода
 Ион Музика — бригадир
 Михаил Кононов — механизатор
 Ася Андрух — хозяйка дома
 Василе Зубку-Кодряну — колхозник
 Михай Курагэу — колхозник
 Анатолий Умрихин — эпизод
 Георгий Хассо — эпизод

 Критика 
Журнал «Кодры» (1982) указывал на не удачность фильма:
А опыт картин «Корень жизни» и «И придёт день», непосредственно обращенных к современности, является скорее примером как не следует трактовать в искусстве сегодняшний день. Анализируя представленные выше ленты, неизбежно, неизбежно приходишь к выводу, что наиболее уязвимым звеном молдавского кино является режиссура. Да, именно проблема режиссуры краеугольная, решающая в современном кино.

 Литература 
 Чалый В.'' — Прикосновение: Заметки о телевизион. худож. фильме «И придёт день» (Режиссер М. Израилев. «Молдова-филм») // Советская Молдавия, 26 декабря 1979

Телефильмы СССР 1979 года
Телефильмы студии «Молдова-фильм»
Телефильмы на русском языке